Máximo ist der Name folgender Personen:
 Carolina Horta Máximo (* 1992), brasilianische Beachvolleyballspielerin
 Máximo (1932–2014), spanischer Zeichner, Karikaturist und Autor; siehe Máximo San Juan Arranz